Blues de Moscou:
 «Blues de Moscou» — песня в двух частях Майка Науменко и группы «Зоопарк», впервые представленная в 1980 году.
 «Blues de Moscou» — концертный альбом группы «Зоопарк».
 «Blues de Moscou» — альбом группы «Секрет».